Tee kan syfta på:
 
 Tee (golf) – en golfterm för utslagsplatsen på en golfbana
 Tee (curling) – en curlingterm för "Boets" centrum

Se även
 TEE – flera